Сирби се може односити на:
 Сеурби — бивши народ у Европи
 Сјанби — бивши народ у Азији

Види још 
 Сарби
 Серби
 Сорби